Трофосфамид (известный также под торговым наименованием  или Иксотен) — это  цитостатический противоопухолевый химиотерапевтический лекарственный препарат алкилирующего типа действия. 

По химическому строению трофосфамид относится одновременно и к производным оксазафосфорина, и к диамидофосфатам, и к производным бис-β-хлорэтиламина.

В онкологической литературе он часто сокращается до аббревиатуры «TRO».

Ссылки 

Алкилирующие средства
Оксазафосфорины
Диамидофосфаты
Производные бис-β-хлорэтиламина